Le terme seal désigne notamment 
 Seal, mot anglais signifiant à la fois « phoque » et « sceau » ;

Musique 
 Seal, nom d'un chanteur anglais ;
 Seal, nom de deux de ses albums :
 Seal, album sorti en 1991,
 Seal, album sorti en 1994 ;

Toponyme 

 Seal, village situé dans le Kent.

Divers 
 SEAL, acronyme signifiant Sea, Air and Land, est l'appellation des forces spéciales de l'US Navy.
 SEAL, algorithme de chiffrement par flot.
 HMS Seal, un sous-marin de classe Grampus de la Royal Navy.
 Navy Seals (jeu vidéo).